Чемпіонат Польщі з футболу 1933 проводився з 2 квітня по 22 листопада. У змаганні брали участь дванадцять команд. Формат чемпіонату передбачав проведення попереднього турніру у двох групах (по шість команд у кожній) і фінального раунду за груповою системою. Чемпіоном Польщі став клуб «Рух» (Хожув). Для команди цей титул став першим в історії. Найкращим бомбардиром турніру став гравець «Вісли» — Артур Возняк, який забив 18 голів у ворота суперників. У турнірі брали участь дві команди зі Львова: «Погонь» і «Чарні».

Східна група

Західна група

Чемпіонська група 
По три найкращих клуби з кожної групи отримали право боротися за чемпіонський титул.

Друга фінальна група

Найкращі бомбардири 
 18 — Артур Возняк («Вісла»)
 16 —  («Краковія»)
 15 — Едмунд Гемса («Рух»)

Чемпіони 
«Рух»: Едвард Курек; , , Едмунд Гємса, Альфред Гвосдсь, Стефан Катзи, Теодор Петерек, , Хуберт Вадас, Герард Водаж, Францишек Зожицький, Евальд Лоеве, Павел Бухвальд, Вальтер Панхиж, Ришард Цесьлік, Ернест Кубіш.

За вихід до еліти 
У фіналі другої ліги варшавська «Полонія» здобула перемогу над «Смігли» (Вільно) і отримала путівку до елітного дивізіону. За другу путівку боролися «Чарні» (Львів), «Гарбарня» (Краків) і «Смігли» (Вільно). Сильнішою виявилася краківська команда.

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF

1933
Польща
1933 у Польщі